Michael van den Ham (2 augustus 1992) is een Canadees wielrenner gespecialiseerd in het veldrijden. Van den Ham won tussen 2017 en 2019 drie keer op rij het Canadees kampioenschap veldrijden.

Veldrijden

Canadees veldrijder